NGC 55 (другие обозначения — PGC 1014, ESO 293-50, MCG −7-1-13) — галактика южного полушария неба, находящаяся на границе созвездий Скульптора и Феникса, видимая почти с ребра. Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

NGC 55 является карликовой галактикой типа SBm; находится сравнительно близко — на расстоянии 2 мегапарсек, благодаря чему может разрешаться на отдельные звёзды крупными телескопами. Принадлежит к группе галактик Скульптора, где является одной из самых больших. В 2006 году с помощью орбитального телескопа XMM-Newton в галактике было найдено 42 точечных источника рентгеновского излучения, в том числе 20 рентгеновских двойных звёзд, 5 остатков сверхновых и 7 источников мягкого рентгеновского излучения.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Группа Скульптора  на atlasoftheuniverse.com

0055
Скульптор (созвездие)
Карликовые галактики
Группа Скульптора
Объекты Колдуэлла